Tre unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Montagu o HMS Montague:
  – fregata da 52 cannoni della classe Speaker, varata nel 1654 come Lyme, rinominata nel 1660, radiata nel 1749.
  – vascello da 74 cannoni della classe Alfred, varato nel 1779 e radiato nel 1818.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Duncan, varata nel 1901 e naufragata nel 1906.